Pelabravo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pelabravo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Pelabravo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar